Лілія Кабрал (;  13 липня 1957, Сан-Паулу) — бразильська акторка.

Фільмографія

Телебачення

Кіно

Примітки

Посилання 
 

Бразильські акторки
Італійці Бразилії